Новопокровская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Новопокровская волость (Петропавловский уезд) — в составе Акмолинской области
 Новопокровская волость (Змеиногорский уезд) — в составе Томской губернии (с 1917 — в составе Алтайской губернии)
 Новопокровская волость (Бобровский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Новопокровская волость (Екатеринославский уезд) — в составе Екатеринославской губернии
 Новопокровская волость (Орский уезд) — в составе Оренбургской губернии
 Новопокровская волость (Балашовский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Новопокровская волость (Гжатский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Новопокровская волость (Богородицкий уезд) — в составе Тульской губернии
 Новопокровская волость (Одесский уезд) — в составе Херсонской губернии